Приве́тное () — село на Украине, находится в Локачинском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0722484601. Население по переписи 2001 года составляет 1351 человек. Почтовый индекс — 45543. Телефонный код — 3374. Занимает площадь 2,031 км².

История 
Село ранее носило название Свинюхи. Упоминается в летописи 1157 года по поводу похода великих князей Юрия и Ярослава Галичского на Мстислава Изяславовича. Вероятно, упоминается под именем Свинескъ среди волынских городов в летописном «Списке русских городов дальних и ближних» конца XIV века. Согласно переписи 1897 года, в селе было 1780 жителей, среди них 629 евреев. По данным на начало XX века, в селе была православная церковь, 2 еврейских молитвенных дома, школа, водяная мельница, ярмарка.

Адрес местного совета 
45543, Волынская область, Локачинский р-н, с. Приветное

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Локачинского района